Arles, municipi del Vallespir
 Cantó d'Arles, cantó francès del departament dels Pirineus Orientals
 Abadia d'Arles, abadia del Vallespir
 Arles  o Arle, municipi francès del Departament de les Boques del Roine
 Comté d'Arles  o comtat d'Arle, divisió de la Borgonya Cisjurana (provença, Regne de França)
 Royaume d'Arles  o regne d'Arle